Jali kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Jali (ort), Lower River,

Indonesien 

 Desa Jali, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar